Mbundu peut désigner :
 les Mbundu (au pluriel Ambundu), un peuple du nord de l'Angola ;
 le kimbundu, la langue bantoue du nord de l'Angola que parlent les Mbundu  ;
 les Ovimbundu (ou Mbundu du Sud), un peuple du centre de l'Angola.
 l'umbundu, une langue bantoue du centre de l'Angola que parlent les Ovimbundu.